Wafer – biscotto
 Wafer – sottile fetta di materiale semiconduttore
 Lionel Wafer – esploratore, pirata e bucaniere gallese 
 Von Wafer – cestista statunitense

Altri progetti